Canne bezeichnet:
 Canne (Aron), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Aron
 Canne (Cosson), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cosson
 Canne (Kampfsport), französische Kampfsportart
 Italienischer Plural von Canna, ein altes Längenmaß, siehe Canna (Einheit)

Canne ist der Familienname folgender Personen:
 Cora Canne Meijer (1929–2020), niederländische Opernsängerin (Alt)

Siehe auch:
 Cannae
 Cannes (Begriffsklärung)
 Cann
 Kanne (Begriffsklärung)
 Kann